The Party (pel·lícula de 1968), en català La festa, comèdia estatunidenca dirigida per Blake Edwards i protagonitzada per Peter Sellers
 The Party (pel·lícula de 2017), comèdia negra britànica dirigida per Sally Potter, protagonitzada per Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cherry Jones, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas i Timothy Spall
 The Party (obra teatral), peça escrita per Jane Arden estrenada el 1958 dirigida per Charles Laughton i protagonitzada per Laughton i Albert Finney